Безопасность:
 Безопасность — формирование безопасной среды для реализации прав и свобод человека и гражданина.
 Безопасность — драма Тодда Хейнса об Америке 1980-х.

См. также